Audubon Park peut faire référence à :
 Audubon Park, une localité du comté de Jefferson dans le Kentucky,
 Audubon Park, un quartier de Minneapolis dans le Minnesota,
 Audubon Park, une localité du comté de Camden dans le New Jersey,
 Audubon Park, un parc urbain de La Nouvelle-Orléans,